Powiat złoczowski (Galicja)
 Powiat złoczowski (II Rzeczpospolita)